Czikann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Heinrich Czikann (1789–1855), österreichischer Redakteur, Jurist, Hofsekretär in Wien, Co-Herausgeber von Franz Gräffer
 Maurice Czikann-Zichy (1907–1986), Wirtschaftswissenschaftler
 Moritz Czikann von Wahlborn (1847–1909), österreichischer Diplomat